Die Hesperornithiformes sind eine Gruppe bezahnter flugunfähiger Tauchvögel, deren Fossilien in Sedimentgesteinen der Kreidezeit Nordamerikas, Eurasiens und Antarktikas vorkommen.

Die älteste der bekannten Gattungen ist Enaliornis aus der Unteren Kreide (Albium) des Cambridge Greensand bei Cambridge. Die Mehrzahl der Arten lebte in der Oberen Kreide. Hesperornis ist in marinen Ablagerungen des westlichen Nordamerikas vom Coniacium bis zum Campan nachgewiesen und somit die langlebigste der bisher entdeckten Gattungen der Hesperornithiformes. Im Maastrichtium, am Ende der Kreide, starb die Gruppe aus.

Als Tauchvögel, die mit den Beinen schwammen, besaßen Enaliornis, Hesperornis und Baptornis rudimentäre Flügel. Bei Hesperornis bestanden die Vordergliedmaßen nur noch aus einem splintartigen Oberarm. Einige kleinere Arten der Hesperornithiformes, welche die Größe von Kormoranen erreichten, waren eventuell noch flugfähig. An Land dürften hesperornithiforme Vögel ähnlich wie die rezenten Seetaucher eher unbeholfen gewesen sein. Es gibt Funde aus estuarinen und kontinentalen Ablagerungen, die belegen, dass sie nicht nur marine, sondern auch andere aquatische Lebensräume
bewohnten.

Die größten bislang bekannten Vertreter gehören der 1999 beschrieben Art Canadaga arctica an. Sie konnten Längen von über 1,5 Metern erreichen.

Verwandtschaftsverhältnisse 

Die Vertreter der Hesperornithiformes besaßen ebenso wie viele die meisten anderen Vögel der Kreidezeit im Schnabel Reihen einfacher, scharfer Zähne, die beispielsweise zum Ergreifen von Fischbeute geeignet waren. Marsh beschrieb im Jahr 1880 Ichthyornis und Hesperornis aus der Niobrara-Formation als Mitglieder der Gruppe Odontornithes („Kreidezahnvögel“). Es zeigte sich jedoch, dass die möwenähnlichen Ichthyornithiformes näher mit den modernen Vögeln (Neornithes) verwandt sind als mit den Hesperornithiformes.

(Kladogramm vereinfacht in Anlehnung an Zhou 2004, innerhalb der Hesperornithiformes nach Martin 1984, siehe Feduccia 1999)

Familien 
 Baptornithidae
 Enaliornithidae
 Hesperornithidae

Literatur 
 Alan Feduccia: The Origin and Evolution of the Birds. 2. Auflage. Yale University Press, New Haven/ London 1999, ISBN 0-300-07861-7.
 Peter M. Galton, Larry D. Martin: Enaliornis, an Early Cretaceous Hesperornithiform Bird from England, with Comments on Other Hesperornithiformes. In: Luis M. Chiappe, Lawrence M. Witmer: Mesozoic Birds: Above the Heads of the Dinosaurs. University of California Press, Berkeley/ Los Angeles/ London 2002, ISBN 0-520-20094-2, S. 317–338.

Weblinks 

 Paul Sereno TaxonSearch Stand: 19. Juli 2008
 Introduction to the Hesperornithiformes
 Mikko's Phylogeny Archive
 Ball State University

Fossiler Vogel
†Hesperornithiformes
Aves